Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 1962 проходили с 26 августа по 3 сентября 1962 года в Джакарте, Индонезия на стадионе Бунг Карно только среди мужских команд. В турнире приняло участие 9 команд.

Победителем турнира во 2-й раз в своей истории стала сборная Пакистана.

Медалисты

Разделение команд на группы 
Команды были разделены на две группы 14 августа 1962.

Группа A
 
 
 
 

Группа B

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о турнире на сайте todor66.com

1962
Хоккей на траве
1962 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Индонезии
Август 1962 года
Сентябрь 1962 года